Aglaophamus bathamae är en ringmaskart som beskrevs av Knox 1960. Aglaophamus bathamae ingår i släktet Aglaophamus och familjen Nephtyidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
bathamae